Adolphe Pictet (1799-1875), Zwitsers linguïst
 Alphonse Pictet (1838-1903), Zwitsers entomoloog, zoon van François Jules
 Amé Pictet (1857-1937), Zwitsers scheikundige
 Arnold Pictet (1869-1948), Zwitsers zoöloog en entomoloog
 François Jules Pictet de la Rive (1809-1872), Zwitsers bioloog
 Hélène Gautier-Pictet (1888-1973), Zwitserse feministe
 Raoul Pictet (1846-1929), Zwitsers schei- en natuurkundige